Gula, ou Achéloüs, peut faire référence à :

 Gula, une déesse assyro-babylonienne ;
 Gula, un cratère de Ganymède nommé d'après cette déesse ;
 deux langues sara-bongo-baguirmiennes parlées en Afrique centrale :
 le Kara gula
 le Sara gula.